Cacalosúchil  es el nombre de varias especies de la familia de las apocinaaceas:

Plumeria acutifolia
Plumeria rubra
Macrosiphonia brachysiphon